Il singolare del torneo di tennis ITF Women's Circuit Bangkok 4 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Marta Sirotkina che ha battuto in finale Luksika Kumkhum 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Julia Cohen (primo turno)
 Nudnida Luangnam (secondo turno)
 Nikola Hofmanová (primo turno, ritiro)
 Ryoko Fuda (secondo turno)

 Melanie Klaffner (secondo turno)
 Marta Sirotkina (campionessa)
 Pemra Özgen (primo turno)
 Aiko Nakamura (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ITF Women's Circuit Bangkok 2011